Miejscowości w USA:
 Dixfield – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Dixfield – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
Gminy w USA:
 Dixfield (ang. Dixfield Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford